Alexander Murray kan syfta på bland andra:

* Alexander Murray (1775–1813), skotsk orientalist
 Alexander Murray (1810–1884), skotsk geolog
 Alexander Stuart Murray (1841–1904), skotsk arkeolog
 Alexander Murray, 6:e earl av Dunmore (1804–1845), skotsk peer
 Alexander Murray, 8:e earl av Dunmore (1872–1962), skotsk peer
 Alexander Murray, 4:e lord Elibank (1677–1736), skotsk peer
 Alexander Murray, 7:e lord Elibank (1747–1820), skotsk peer
 Alexander Murray, 8:e lord Elibank (1780–1830), skotsk peer
 Alexander Murray, 9:e lord Elibank  (1804–1871), skotsk peer
 Alexander Murray, 1:e baron Murray av Elibank (1870–1920), skotsk peer